Steindorff ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Steindorff (1861–1951), deutscher Ägyptologe
 Klaus-Jürgen Steindorff (1932–2006), deutscher Marineoffizier
 Ludwig Steindorff (* 1952), deutscher Historiker
 Magnus Friedrich Steindorff (1811–1869), Arzt und Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung
 Paul Steindorff (1864–1927), US-amerikanischer Dirigent
 Ulrich Steindorff Carrington (Ulrich S. Carrington; 1888–1978), deutscher Schriftsteller und Übersetzer

Siehe auch: 
 Steindorf
 Steinsdorff